Entocybe — рід грибів родини ентоломові (Entolomataceae). Назва вперше опублікована 2011 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 16.10.2019 налічує 7 видів роду Entocybe:

Примітки

Джерела 
 Baroni, T.J.; Hofstetter, V.; Largent, D.L.; Vilgalys, R. 2011. Entocybe is proposed as a new genus in the Entolomataceae (Agaricomycetes, Basidiomycota) based on morphological and molecular evidence. North American Fungi. 6(12):1-19 - P.8

Роди грибів
Ентоломові